Das Dameneinzel der Australian Championships 1957 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerin war Mary Carter. Im Endspiel setzte sich Shirley Fry gegen Althea Gibson mit 6:3 und 6:4 durch. Für Fry war es der erste Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1957